Snow Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Snow Creek Township (Mitchell County, North Carolina)
 Snow Creek Township (Stokes County, North Carolina)
 Snow Creek Township (Oklahoma)